Felline – frazione di Alliste
 Carolina Felline – attrice italiana
 Fabio Felline – ciclista su strada italiano

Pagine correlate 
Fellini (disambigua)
Fellin